La saison 2013-2014 est la  saison de hockey sur glace de la Ligue de hockey de l'Ontario (LHO). Le Storm de Guelph remporte la Coupe J.-Ross-Robertson en défesant en finale le Battalion de Brampton.

Saison régulière

Conférence de l'Est

Conférence de l'Ouest

Meilleurs pointeurs

Meilleurs gardiens

Séries éliminatoires

Trophées LHO

Références 

Saison de la LHO
LHO